Duifhuis (Uden), een buurtschap in de gemeente Maashorst in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Duifhuis (Zeeland), een buurtschap in de gemeente Maashorst in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Een duiventoren
Hubert Duifhuis, een pastoor/predikant tijdens de reformatie